Стеван Пиале   (Земун, 18. октобар 1987) српски је позоришни, телевизијски, филмски и гласовни глумац.

Биографија 
Стеван Пиале је рођен 18. октобра 1987. у Земуну. Завршио је Академију уметности у Београду. Бавио се фудбалом и кошарком. Свира гитару за „Фалш бенд”. Члан је и хуманитарне трупе „Е” и председник удружења „Чича Мичино позориште”. Активно ради синхронизације анимираних и играних филмова и серија за студије Голд диги нет, Соло, Синкер медија, Ливада продукција, Блу хаус, Бронтосаурус, Вочаут и Басивити као и за Призор и Облакодер.

Филмографија 

|-
| 2009—2010. || Село гори, а баба се чешља || Витки
|-
| 2012. || Шешир професора Косте Вујића || Васић
|-
| 2012. || A Few Bucks and Some Coffee || Страхиња
|-
| 2013. || Шешир професора Косте Вујића (серија) || Васић
|-
| 2013—2015. || Звездара || Гаги
|-
| 2015. || Бићемо прваци света || Александар Саша Гец
|-
| 2018. || Шифра Деспот || Пилот Ненад
|-
| 2020—2023 || Игра судбине || Лука Каначки
|}

Улоге у позоришту 

Позориштанце Пуж
 Господар песме — Господар, свецар, поштар, вук
 Распевани јубилеј — Гитаристаш
 Ивица и Марица — Принц Жабац
 Неваљала принцеза — Разне улоге
 Мачка у чизмама - Буда

Народно позориште у Београду
 Кањош Мацедоновић — А. Ди Молина
 Опасне везе — Слуга
 Шекспирови сонети — Разне улоге

Славија Театар
 Не шетај се гола — Жевал (алтернација)

АУБ
 Протекција — Манојло

БИТЕФ
 Розенкранц и Гилденстерн су мртви — Члан трупе

БЕЛЕФ
 Велика крађа слаткиша — Принц

ДКЦБ
 Мали Принц — Разне улоге

Е група
 Лаку ноћ Јоја — Јоја

Мадленианум
 Плави Анђео — Кизелак
 И коње убијају зар не — Џејмс

Дом Омладине
 Похвала Љубави — Марко

Академија 28
 Источни Анђео — Мики

ФДУ
 Филоктет — Неоптолем
 Велики Талас — Петар

УК Вук Караџић
 Неваљала принцеза — Разне улоге

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1987.
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Глумци из Београда
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице позоришта „Пуж”